Fickert ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Fickert (1855–1910), österreichische Frauenrechtlerin
 Christian Fickert (* 1981), deutscher Fußballer
 Georg Friedrich Fickert (1758–1815), deutscher Kirchenlieddichter und Pfarrer
 Hans Carl Fickert (1918–2017), deutscher Verwaltungsjurist
 Karl Rudolf Fickert (1807–1880), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Sebastian Fickert (* 1976), deutscher Richter und Schriftsteller